Конник:
 Конник — общее название, в России, военнослужащих конницы.
 Конник — общее название, в России, спортсменов занимающихся конным спортом.

Фамилия 
 Конник, Гарри-мл. (род. 1967) — американский актёр, певец (крунер), джазовый пианист, автор песен и композиций для биг-бэнда.
  (1917—2014) — американский химик, заведующий кафедрой химии (1958—1960) и декан Колледжа химии (1960—1965) Калифорнийского университета в Беркли, член Национальной академии наук (с 1963).
 Конник, Чарльз (1875—1945) — американский художник-монументалист.
  (род. 1963) — ирландский политик, член Палаты представителей (2007—2010).

См. также 
 Коник
 Куников